Krahforst ist der Familienname folgender Personen:

 Gereon Krahforst (* 1973), deutscher Organist
 Hermann Krahforst (1872–1943), Kunstmaler zu Aachen